Proxima Centauri se poate referi la

 Proxima Centauri (Alpha Centauri C / Rigel Kentarus C), cea mai apropiată stea de Soare (4,2 ani lumină)

 Proxima Centauri în ficțiune
 Proxima Centauri (povestire), o povestire științifico-fantastică din 1936 a lui Murray Leinster
 Proxima Centauri (album), album din 2001 al trupei norvegiene de black metal Ancient 
 Proxima Centauri (melodie), pe albumul omonim din 2001 al trupei norvegiene de black metal Ancient